„W“ () е южнокорейски сериал, който се излъчва от 20 юли до 14 септември 2016 г. по MBC.

Сюжет 
Бащата на гръдния хирург О Йон-джу тайнствено изчезва при изработването на последната глава на своя вебтун „W“. След като посетил офиса на мъжа, Йон-джу бил шокиран, когато намерил сцена на компютъра, където умрял главният герой на операта Канг Чул. Докато четете бележка, оставена от родителя, ръка излиза от екрана и я плъзга вътре в „W“, транспортирайки го до върха на сградата, където Канг Чул лежи кървящо. Йон-джу успява да го спаси и научава, че може да се върне в реалния свят, ако чувствата на Канг Чул се променят. Когато това се случи, думата „продължи“ ще се появи на екрана и ще бъде телепортирана обратно в дома ви.

Актьори 
 И Джонг-сок – Канг Чул
 Хан Хьо-джу – О Йон-джу

Източници

Външни препратки 
 

Южнокорейски сериали
Драматични сериали
Фентъзи сериали
Сериали на Ем Би Си